Jméno a příjmení Jaroslav Mašek má více nositelů:
 Ing. Dr. Jaroslav Mašek (architekt) (1.7.1893–1.5.1956) – český architekt, profesor ČVUT v Praze
 Jaroslav Mašek (fotbalista) (* 1964) – český prvoligový fotbalista, otec fotbalisty Dominika Maška.
 Jaroslav Mašek (generál) (1917–1999) – český a československý odbojář, generál, vojenský pedagog a politik KSČ, poslanec FS za normalizace 
 Jaroslav Mašek (horolezec) – český horolezec (např. výstup na Nakra Tau mj. spolu s Oldřichem Kopalem)
 Jaroslav Mašek (malíř) (1891–1926) – český akademický malíř
 Jaroslav Mašek (novinář) – šéfredaktor Hospodářských novin
 Jaroslav Mašek (žokej) – český žokej, mnohonásobný vítěz České derby